Melton kan syfta på följande:

Personer
 Carl Alfred Melton (1886–1940), folkskollärare och skulptör

Geografi

Antarktis 

 Mount Melton – ett berg i Östantarktis,

Australien 

 City of Melton – local government area i Melbournes storstadsområde, Victoria
 Melton, Victoria – stadsdel, City of Melton, 
 Melton South – stadsdel, City of Melton, 
 Melton West – stadsdel, City of Melton,

England 

 Melton, Suffolk – en ort och civil parish i Suffolk, England, 
 Melton, East Riding of Yorkshire - en ort i East Riding of Yorkshire, England, 
 Melton Constable – en ort och civil parish i Norfolk, England, 
 Melton District – ett distrikt i Leicestershire, England
 Melton Mowbray – en stad i Leicestershire, England, 
 Melton Ross – en ort och civil parish i Lincolnshire, England, 

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar